Jellico ist der Name folgender Orte:
 Jellico (Kalifornien), ein gemeindefreies Gebiet in Kalifornien, Vereinigte Staaten
 Jellico (Tennessee), eine Kleinstadt in Tennessee, Vereinigte Staaten

Jellico ist der Familienname der folgenden Personen:
 John Jellico (1856–1925), britischer Segler

Siehe auch:
 Jellicoe